«Amarantine» ― сингл ирландской певицы Энии с ее одноименного альбома. Слово взято из древнегреческого языка и переводится как «вечный» или «бессмертный». Сингл был выпущен в некоторых регионах 14 ноября 2005 года. В других регионах он вышел 6 декабря 2005 года или позднее.

Трек-лист

French CD single 
 «Amarantine» (album version)
 «Boadicea» (single version)
 «Orinoco Flow»

Чарты

Примечания 

Песни Энии
Синглы 2005 года
Песни 2005 года
Синглы Reprise Records